«Шаг вперёд: Всё или ничего» () — молодёжная музыкальная мелодрама 2014 года. Премьера 9 июля 2014 года (мир), 17 июля 2014 года (РФ).

Сюжет 
Шон со своей командой «Банда» безуспешно проводят время на кастингах. Один из кастингов они в очередной раз не проходят. Решив отдохнуть в клубе, «Банда» встречают прошедших кастинг «Мрачных рыцарей». После проигрыша все участники «Банды», кроме Шона, решают покинуть Лос — Анджелес и вернуться в Майами. Через день Шон узнает о танцевальном конкурсе «Vortex», но чтобы участвовать в нём, нужно вместе со своей группой послать оригинальное видео с танцем. Шон встречается с Лосем и пытается уговорить его вместе создать команду, но последний отказывается. Лось устраивает его на работу к своим бабушке с дедушкой в школу танцев «Ча-Ча-Ча» уборщиком. Вечером того же дня Лось обо всем рассказывает своей девушке — Камилле. Она, вопреки всем ожиданиям Лося, называет идею Шона отличной и утверждает, что Лосю стоит поучаствовать. Они набирают команду из своих старых знакомых-танцоров: Дженни Кидо, Монстра, Близнецов Сантьяго, человека-робота Владда, Вайолет и Энди.

Первым шагом к «Vortex» становится видео, которое команда снимает в лаборатории Лося. Показав отличный результат, команда проходит отбор и приезжает в Лас-Вегас на съемки шоу. На интервью у них происходит стычка с командой «Мрачные рыцари». Первый этап проходят 4 команды: «Мрачные рыцари», команда из девушек «Божественные намерения», Банда и конечно же команда Шона и Энди. Команда решается отдохнуть: во время их прогулки выясняется, что Шон и Энди постепенно влюбляются друг в друга, Лось же танцует с блондинкой — это видит вся команда… и Камилла. Лось вынужден оставить команду и ехать за ней.

На втором этапе Мрачные рыцари с большим успехом выигрывают у команды «Божественные намерения», а команда Шона выигрывает баттл с «Бандой» и тоже проходит в финал. Отмечая победу, Чад и Дженни Кидо случайно слышат разговор Алексы и капитаном Мрачных рыцарей о том, что шоу подстроенное и Мрачные рыцари выиграют в любом исходе. В то же время Энди ругается с Шоном, собирает вещи и уходит. Шон осознает, что неправильно расставил приоритеты, извиняется перед командой и разрабатывает план. На финальном этапе после «Мрачных рыцарей» выступает объединенная команда танцоров Шона, «Божественных намерений» и «Банды». Поставив настоящее шоу, они с легкостью разбивают «Мрачных рыцарей» и выигрывают «Vortex».

В ролях 
 Райан Гузман — Шон
 Брайана Эвиган — Энди Уэст
 Адам Севани — Роберт Александр III «Лось»
 Стивен Босс — Джейсон
 Миша Гэбриел Хэмилтон — Эдди
 Стивен Стево Джонс — Джаспер
 Изабелла Мико — Алекса
 Элисон Стоунер — Камилла Гейдж
 Мари Кода — Дженни Кидо
 Яя Ванкова — Девушка-робот
 Чадд Смит — Владд
 Факундо Ломбард — Маркос Сантьяго
 Мартин Ломбард — Мартин Сантьяго
 Дэвид Шрейбман — Чэд
 Луис Росадо — «Монстр»

Саундтреки 
 Diplo feat CL — «Revolution» (Песня из финального танца)
 Lil Wayne feat. Big Sean— «My Homies Still» (Баттл с Бандой)
 Pitbull — «Do It feat. Mayer Hawthorne» (LMNTRIX отдыхает в Вегасе)
 OK Go — «I Won’t Let You Down» (Shockbit Remix)
 Steve Aoki & Chris Lake feat. Tujamo — «Boneless» (OR "Delirious (Boneless)
 B.O.B. — «How U Do That»
 NERD — «Lapdance»
 Bobby Brown — «Every Little Step» (Танец Шона и Энди)
 Steve Aoki — «Rage The Night Away feat. Waka Flocka Flame» (original)
 Zed’s Dead — «DEMONS» (Танец в лаборатории)
 Dirtcaps — «Hands Up» (Yellow Claw remix)
 Celestina and Bianca Raquel — «Turn It Up»
 Kraak & Smaak — «Squeeze Me» (В студии Ча-ча-ча)
 Iggy Azalea — «Bounce»
 «Mariachi Noodle» — Zombie Bank
 «Self Confidence» — Dehousy and M&C
 «Judgement Day» — Method Man
 «Burning Man Down» — Zombie Bank
 «10-Hut Booty» — DDP
 «Down the Road» — C2C
 «Djembe Madness» — Zombie Bank
 «Tango» — Alexander ft. Cire Mayo
 «The Spark» — Afrojack featuring Spree Wilson
 «Super Bumpin'» — DDP
 «Fight The Chaos» — Shockbit
 «Run» — Gnarls Barkley
 «One Toe Under» — Zombie Bank
 «Sweat, Sugar, Dance And Voodoo» — Esjay Jones
 «Twice» — Little Dragon
 «Spaceman» (Carnage Festival Trap Remix) — Hardwell
 «I’m A Psycho» — Deep Tweakers
 «Lost in Blue» — Houses
 «Earthquake» — Labrinth featuring Tinie Tempah
 «Gangsta’s Paradise» (Candyland Remix) — Coolio featuring L.V.
 «Back to Earth» — Steve Aoki feat. Fall Out Boy
 «Hands Up in the Air» — Celestina
 «You & I» — DDP

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Музыкальные фильмы США
Фильмы-мелодрамы США
Шаг вперёд
Фильмы США в 3D
Фильмы США 2014 года
Фильмы 2014 года в 3D
Фильмы Summit Entertainment
Фильмы Lionsgate Films